Krasnaja Polana () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.
 Krasnaja Polana – wieś w obwodzie amurskim
 Krasnaja Polana – wieś w Baszkortostanie
 Krasnaja Polana – osiedle typu wiejskiego w Kabardo-Bałkarii
 Krasnaja Polana – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Krasnaja Polana – wieś w obwodzie kałuskim
 Krasnaja Polana – wieś w obwodzie kostromskim
 Krasnaja Polana – osiedle typu miejskiego w Kraju Krasnodarskim
 Krasnaja Polana – wieś w Kraju Krasnojarskim
 Krasnaja Polana – wieś w rejonie chomutowskim obwodu kurskiego
 Krasnaja Polana – wieś w rejonie czeriemisinowskim obwodu kurskiego
 Krasnaja Polana – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Krasnaja Polana – chutor w rejonie obojańskim obwodu kurskiego
 Krasnaja Polana – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego
 Krasnaja Polana – wieś w obwodzie lipieckim
 Krasnaja Polana – wieś w Mari El
 Krasnaja Polana – wieś w obwodzie omskim
 Krasnaja Polana – osiedle typu wiejskiego w obwodzie penzeńskim
 Krasnaja Polana – wieś w obwodzie samarskim
 Krasnaja Polana – wieś w obwodzie saratowskim
 Krasnaja Polana – wieś w obwodzie swierdłowskim
 Krasnaja Polana – wieś w obwodzie tambowskim
 Krasnaja Polana – chutor w obwodzie woroneskim

Strony ujednoznaczniające